Kallojärvi är finska och betyder skallesjö (kallo betyder skalle och järvi betyder sjö).

Kallojärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallojärvi, Norrbotten, sjö i Övertorneå kommun,  (7,77 ha)
Kallojärvi (Gällivare socken, Lappland, 746948-174179), sjö i Gällivare kommun,  (7,12 ha)
Kallojärvi (Gällivare socken, Lappland, 749445-172146), sjö i Gällivare kommun,  (18,5 ha)
Kallojärvi (Karesuando socken, Lappland, 758259-176215), sjö i Kiruna kommun,  (46,6 ha)
Kallojärvi (Karesuando socken, Lappland, 758424-180330), sjö i Kiruna kommun,  (4,45 ha)
Mettä Kallojärvi, sjö i Kiruna kommun,  (86,4 ha)

Finland
Kallojärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn